War song (Neil Young) (1972), een single van  Neil Young, Graham Nash & The Stray Gators
 War song (Culture Club) (1984, een lied van Culture Club
 War song (gedicht), een gedicht van C. Flavell Hayward dat in 1884 op muziek gezet werd door Edward Elgar
 Warsong (videospel), ook wel Langrisser (1991), een videospel van Nippon Computer Systems (NCS)